De Scottish League Cup 2011–12 was de 66ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de Scottish Communities League Cup. Titelhouder was Rangers FC. Het toernooi begon op zaterdag 30 juli 2011 en eindigde op zondag 18 maart 2012 met de finale op Hampden Park in Glasgow. Kilmarnock FC won de League Cup voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 1-0 te sterk voor Celtic FC. Het enige doelpunt kwam in de 84ste minuut op naam van Dieter Van Tornhout.

Schema

Zie ook
 Schots voetbalkampioenschap 2011/12
 Schotse voetbalbeker 2011/12

2012
Bekervoetbal 2011/12